USA
Hadley Township (Pike megye, Illinois)
Hadley (Indiana)
Hadley (Kalifornia)
Hadley (Kentucky)
Hadley (Minnesota)
Hadley (Massachusetts)
South Hadley, Massachusetts
Hadley Township (Michigan)
Hadley (Minnesota)
Hadley (Missouri)
Hadley (Nevada)
Hadley (New York)
Hadley (Pennsylvania)